Europamesterskabet i håndbold (EM i håndbold) findes i flere varianter:

Strandhåndbold
 EM i strandhåndbold
 U.18-EM i strandhåndbold

EM i håndbold